Лука Зорич (, родился 5 ноября 1984 года в Задаре, СР Хорватия, СФРЮ) — хорватский профессиональный баскетболист, центровой. Выступал за национальную сборною Хорватии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Хорватии (2010/2011)
 Чемпион Хорватии (2011)

Примечания

Ссылки 
 Euroleague.net
 ABA-League.com
 DraftExpress.com

Баскетболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Забок»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Загреб»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Задар»